Fontanar puede referirse a:

Lugares 
En España
 Fontanar, municipio de la provincia de Guadalajara.
 Fontanar, localidad del municipio de Pozo Alcón, en la provincia de Jaén.
 El Fontanar, localidad del municipio de Santaella, en la provincia de Córdoba.
 Fontanar de Quintos, localidad del municipio de Córdoba, en la provincia de Córdoba.
 Fontanar de las Viñas, localidad del municipio de Peñas de San Pedro, en la provincia de Albacete.

En Colombia
 Fontanar del Río, barrio del noroccidente de Bogotá.
 Fontanar del Río, parque del noroccidente de Bogotá.